Maria del Pilar, vévodkyně z Badajozu (30. července 1936 Cannes, Francie – 8. ledna 2020, Madrid, Španělsko) byla španělská infantka, dcera Juana de Borbón, hraběte barcelonského (1913–1993) a Marie Mercedes Bourbonsko-Sicilské (1910–2000), a tedy teta současného španělského krále Filipa (starší sestra Juana Carlose I.).

V roce 1967 se provdala za Luise Gomeze Aceba (1934 – 1991), vévodu z Estrady a vikomta de la Torre, měli pět dětí: Simonetu (* 1968), Juana (* 1969), Bruna (* 1971), Beltrána (* 1973) a Fernanda (* 1974).

Byla činná v různých charitativních organizacích, v letech 1996–2006 reprezentovala Španělsko v Mezinárodním olympijském výboru.

Život 
Zemřela 8. ledna 2020 na kolorektální karcinom ve věku 83 let.

Vyznamenání 
  dáma velkokříže spravedlnosti Konstantinova Řádu svatého Jiří – Bourbon-Obojí Sicílie, 18. února 1960
  dáma velkokříže Řádu svaté Olgy a Sofie – Řecké království, 13. května 1962
  velkokříž Řádu prince Jindřicha – Portugalsko, 6. června 1968
  dáma velkokříže Řádu Karla III. – Španělsko, 14. října 1988
  dáma velkokříže Královského řádu za sportovní zásluhy – Španělsko, 5. prosince 2002
  dáma velkokříže Řádu královny Marie Luisy – Španělsko

Rodokmen

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Anjou
Španělské princezny
Dámy Řádu královny Marie Luisy
Rytíři Řádu konstantiniánských rytířů svatého Jiří
Nositelé Řádu svaté Olgy a Sofie
Nositelé Královského řádu za sportovní zásluhy
Nositelé velkokříže Řádu prince Jindřicha
Rytíři velkokříže Řádu Karla III.
Narození v roce 1936
Narození 30. července
Narození v Cannes
Úmrtí 8. ledna
Úmrtí v roce 2020
Úmrtí v Madridu
Ženy